Le psaume 132 peut désigner :
 le psaume 132 (131) : psaume 132 selon la numérotation hébraïque, psaume 131 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 133 (132) : psaume 133 selon la numérotation hébraïque, psaume 132 selon la numérotation grecque.